Die Fotbollsallsvenskan 2004 war die 80. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga.

Die Meisterschaft wurde zwischen dem 3. April und dem 30. Oktober 2004 ausgespielt. Am Ende der Spielzeit führte Malmö FF die Liga an und holte damit den 15. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Als direkter Absteiger mussten die beiden letztplatzierten Mannschaften von AIK und Trelleborgs FF absteigen. In die Relegation musste als Drittletzter Örgryte IS, konnte sich aber dort gegen Assyriska Föreningen durchsetzen. Zudem wurde Örebro SK die Lizenz entzogen. Anstatt des Klubs durfte Assyriska an der Spielzeit 2005 teilnehmen, nachdem der Klub in der Relegation an ÖIS gescheitert war.

Nachdem ÖIS beim Auswärtsspiel gegen GIF Sundsvall zu viele Nicht-EU-Ausländer eingesetzt hatte, beschloss der schwedische Fußballverband eine neue Wertung des Spiels. Anstatt eines 1:1-Unentschiedens wurde das Spiel mit 3:0 Toren und als Sieg für GIF gewertet. Für ÖIS hatte diese Änderung keine Auswirkung, GIF Sundsvall kletterte vom achten auf den siebten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielt in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Örgryte IS setzte sich Dank der Auswärtstorregel gegen Assyriska durch. Die Relegation war aber wegen des Lizenzentzugs und des damit verbundenen Zwangsabstiegs in die Superettan von Örebro SK bedeutungslos, Assyriska durfte auch als Verlierer der Relegation in der Fotbollsallsvenskan 2005 spielen. Die Spiele fanden am 3 und 7. November 2004 statt.

|}

Torschützenliste 
Vizemeister Halmstads BK stellte mit Markus Rosenberg, dem 14 Saisontore gelangen, den Torschützenkönig der Allsvenskan.

Meistermannschaft Malmö FF

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2004
Fußballsaison 2004